Friedrich von Kühlwetter ist der Name von

* Friedrich von Kühlwetter (Jurist, 1809) (1809–1882), Oberpräsident von Westfalen
 Friedrich von Kühlwetter (Jurist, 1836) (1836–1904), deutscher Verwaltungsjurist und Abgeordneter
 Friedrich von Kühlwetter (Admiral) (1865–1931), deutscher Konteradmiral